Plaats in Indonesië
 Padaan (Japah), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Padaan (Pabelan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java